Чемпионат Чехии по футболу 1995/1996 — 3-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Футбольный клуб «Славия» (Прага) стал чемпионом Чехии в 1-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 634 мяча.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Славия» (Прага) — «Синот Старе Место» — 9:1
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Синот Старе Место» — «Яблонец-над-Нисоу» — 0:4
 «Синот Старе Место» — «Ческе-Будеёвице» — 0:4
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Славия» (Прага) — «Синот Старе Место» — 9:1

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Чехии по футболу
 Статистика www.rsssf.com

1995/1996
Спорт в Чехии в 1995 году
Спорт в Чехии в 1996 году